A City by the Light Divided is het vierde album van Thursday en werd uitgebracht in mei 2006.

Track listing
The Other Side Of The Crash/Over And Out (Of Control) - 4:41
Counting 5-4-3-2-1 - 3:19
Sugar In The Sacrament - 5:12
At This Velocity - 2:58
We Will Overcome - 3:39
Arc-Lamps, Signal Flares, A Show Of White (The Light) - 2:32
Running From The Rain - 4:00
Telegraph Avenue Kiss - 3:35
The Lovesong Writer - 5:18
Into The Blinding Light - 3:48
Autumn Leaves Revisited - 6:56

Muziekalbum uit 2006